Cinema
 The Gift (filme de 2000)
 The Gift (filme de 2015)
 The Gift (romance), de Vladimir Nabokov

Música
 The Gift (banda) - grupo musical português
 The Gift (álbum de The Jam) 
 The Gift (álbum de Susan Boyle) 
 The Gift (canção) - gravada pela banda Seether
 The Lion King: The Gift - álbum de Beyoncé

Desambiguação